Кайла:

 Кайла (диалект)
 Кайла (Тюрингия)
 Кайла (приток Малого Абакана) — река в Хакасии.
 Кайла (приток Китата) — река в Кемеровской области.
 Кайла (приток Якокита)
 Кайла (приток Мульмуги)
 Кайла (приток Депа)
 Кайла — село в Кемеровской области России.

Фамилия 
 Кайла, Осмо Илмари (1916—1991) — финский шахматист, международный мастер (1952), международный арбитр по шахматам (1956) и шахматный композитор (1958).
 Кайла, Эйно (1890—1958) — финский психолог и философ
 Кайла, Эльмо (1888—1935) — финский политик и географ

Кайла (Kayla) также является личным именем, распространённым в англоязычных странах.